Pamplonita kan syfta på:

Colombia 

 Pamplonita (kommun), Norte de Santander, 
 Pamplonita (ort), Norte de Santander,